Le tournoi de tennis d'Ann Arbor (en anglais Ann Arbor Challenger) a été organisé pour la première fois en  à Ann Arbor, États-Unis. Il fait partie du circuit Challenger, circuit secondaire du tennis masculin professionnel.

Liens externes 
 Tableau de la première édition